Thiemeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Thiemeyer (* 1967), Hochschuldozent für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Kassel
 Theo Thiemeyer (1929–1991), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Thomas Thiemeyer (* 1963), deutscher Illustrator und Schriftsteller